Torrey se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Harry Beal Torrey
 John Torrey